Colus sabinii är en snäckart som först beskrevs av John Edward Gray 1824.  Colus sabinii ingår i släktet Colus och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
sabinii